Санта-Фе (Santa Fe) — в испанском и португальском языках — Святая Вера.

Топоним 
 Санта-Фе — город на юге США, административный центр штата Нью-Мексико.
 Санта-Фе — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Санта-Фе — в Панаме.
 Санта-Фе — город и муниципалитет в Испании.
 Санта-Фе — административный центр провинции Санта-Фе.
 Санта-Фе — провинция в восточной части Аргентины.
 Санта-Фе — остров в составе Галапагосского архипелага.
 Санта-Фе — кратер на Марсе.

См. также 
 Санта-Фе-де-ла-Лагуна — населённый пункт в Мексике.
 Санта-Фе-ду-Арагуая — муниципалитет в Бразилии.
 Санта-Фе-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии.
 Санта-Фе-де-Мондухар — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Санта-Фе-ди-Гояс — муниципалитет в Бразилии.
 Санта-Фе-дель-Панадес — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Санта-Фе-ди-Минас — муниципалитет в Бразилии.
 Санта-Фе-де-Богота — город и столица Колумбии.
 Санта-Фе-де-Антиокия — город Колумбии.
 Бониту-ди-Санта-Фе — муниципалитет в Бразилии.

Спорт 
 Индепендьенте Санта-Фе — колумбийский футбольный клуб из столицы страны, города Санта-Фе-де-Богота.
 Колон Санта-Фе — аргентинский футбольный клуб из города Санта-Фе.
 Ледовая арена Санта-Фе (Мехико) — ледовая арена в столице Мексики, Мехико.

Техника и транспорт 
 В США «Санта-Фе» — тип паровозов с осевой формулой 1-5-1 в российской нотации.
 Santa Fe — кроссовер южнокорейского автопроизводителя Hyundai.

Другое 
 Институт Санта-Фе — научно-исследовательский институт в Санта-Фе, Нью-Мексико.